Имеется два округа с названием Чатем ():

* Чатем — округ в США в штате Джорджия.
 Чатем — округ в США в штате Северная Каролина.